Károly Simonyi ist der Name folgender Personen:

* Károly Simonyi (Physiker) (1916–2001), ungarischer Physiker und Hochschullehrer
 Károly Simonyi, Geburtsname von Charles Simonyi (* 1948), amerikanischer Softwareentwickler ungarischer Herkunft